Atanas Atanasow (ur. 1904) – bułgarski kolarz, olimpijczyk 1924
 Atanas Atanasow (1935–2021) – bułgarski koszykarz, olimpijczyk 1956, 1960
 Atanas Atanasow (ur. 1959) – bułgarski prawnik i polityk
 Atanas Atanasow (ur. 1963) – bułgarski zapaśnik, olimpijczyk 1988
 Atanas Atanasow (ur. 1969) – bułgarski piłkarz
 Atanas Atanasow (ur. 1985) – bułgarski piłkarz
 Atanas Atanasow (ur. 1990) – bułgarski filmowiec i polityk